Albanische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Albanische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Albanische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Albanische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Albanische Fußballnationalmannschaft (U-19-Junioren)
 Albanische Fußballnationalmannschaft (U-21-Männer)